Стріха — солом'яна або очеретяна покрівля; нижній край такої покрівлі.

 Стріха Віталій Іларіонович (1931 — †1999) — український фізик.
 Стріха Максим Віталійович (1961, Київ) — український фізик, письменник та перекладач.
 Стріха Віктор Федорович (1973) — інженер лісового господарства, український історик і статистик футболу.

Українські прізвища